św. Teofan Wyznawca (ok. 760-817/818) – bizantyjski mnich, kronikarz
 św. Teofan Vénard (1829-1861) – francuski misjonarz, męczennik
 Teofan Pustelnik (1815-1894) – święty mnich i biskup Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego